Reality — двадцать третий студийный альбом британского музыканта Дэвида Боуи, изданный в 2003 году. Альбом был хорошо принят фанатами и критиками, получив едва ли не самые благосклонные рецензии со времен альбома «Scary Monsters (and Super Creeps)» наряду с «Heathen».

Об альбоме 
Лирика некоторых песен нашла отражение в восприятии Боуи себя как старого человека, например, в «The Loneliest Guy», «Days», иронической «Never Get Old», и особенно в ностальгической песне «Bring Me The Disco King». Альбом также содержит ссылки на теракт 9/11 в композиции «New Killer Star», и субъективную концепцию самого альбома «Reality».

В период рекламной кампании альбом был выпущен в различных форматах. Стандартная версия содержала один компакт-диск, затем было выпущено издание с бонус-треками на трех компакт-дисках, в формате диджипак. Многоканальная версия альбома была издана на Super Audio CD, а затем переиздана с бонус-DVD, записанным в Лондоне.

Название 

Мне кажется, что за последние 20 лет реальность для многих людей стала абстрактным понятием. То, что считалось истиной, похоже, просто растаяло, и теперь мы будто бы мыслим постфилософски. Больше не на что полагаться. Нет знания, только интерпретация тех фактов, которыми нас ежедневно заваливают. Знания будто остались позади, и есть ощущение, что мы плывём по течению в море. Больше не за что держаться, и, конечно, политические обстоятельства просто толкают эту лодку дальше.

Список композиций 
Все песни написаны Дэвидом Боуи, за исключением отмеченных.
 «New Killer Star» — 4:40
 «Pablo Picasso» (Джон Кейл/Джонатан Ричман) — 4:06
 «Never Get Old» — 4:25
 «The Loneliest Guy» — 4:11
 «Looking for Water» — 3:28
 «She’ll Drive the Big Car» — 4:35
 «Days» — 3:19
 «Fall Dog Bombs the Moon» — 4:04
 «Try Some, Buy Some» (Джордж Харрисон) — 4:24
 «Reality» — 4:23
 «Bring Me the Disco King» — 7:45

Синглы 
 «New Killer Star»
 Дата выпуска: 29 сентября, 2003
 «Never Get Old»
 Дата выпуска: февраль 2004

Бонус-диск ограниченного издания 
 «Fly» — 4:10
 «Queen of All the Tarts (Overture)» — 2:53
 «Rebel Rebel» (2002 re-recording) — 3:10

Limited DVD tour edition 
DVD содержит рекламный концерт, на котором весь альбом был сыгран полностью. Он был записан в Riverside Studios, Хаммерсмит, Лондон, 8 сентября 2003 года. На очередном CD запись песни группы «Kinks» «Waterloo Sunset» была выпущена в качестве бонус-трека. На канадских переизданиях концертный DVD был сокращен до 5 треков, а японское издание не содержит «Waterloo Sunset» в качестве бонуса.

DualDisc edition 
Издание на DualDisc первоначально было выпущено только в регионах Бостона и Сиэтла, в США. На компакт-диске издания находится оригинальная версия альбома, а DVD содержит альбом в объемном звуке 5.1 (5.1 surround sound) и дополнительные материалы (фотографии, тексты песен, биографию и дискографию). Наибольший интерес представляет полная версия фильма «Reality», содержащая недоступные ранее видео: «Never Get Old», «The Loneliest Guy», «Bring Me the Disco King» и «New Killer Star» Через полгода издание было выпущено на всей территории США и Канады.

Участники записи

Музыканты 
 Дэвид Боуи: вокал, гитара, клавишные, перкуссия, саксофон, синтезатор, стилофон
 Стерлинг Кэмпбелл: ударные
 Джерри Леонард: гитара
 Эрл Слик: гитара
 Марк Плэти: бас, гитара
 Майк Гарсон: фортепиано
 Дэвид Торн: гитара
 Гейл Энн Дорси: бэк-вокал
 Катрин Рассел: бэк-вокал

Дополнительные музыканты 
 Мэтт Чемберлен: ударные на «Bring Me the Disco King» и «Fly»
 Тони Висконти: бас, гитара, клавишные, вокал
 Mario J. McNulty: дополнительная перкуссия и ударные на «Fall Dog Bombs the Moon»
 Карлос Аломар: гитара на «Fly»

Дизайн и фотографии альбома 
 Джонатан Бернбрук: дизайн обложки
 Rex Ray: иллюстрации

Хит-парады

Альбом

Примечания

Ссылки 
 Рецензия Blender
 Рецензия The Guardian
 Рецензия Rolling Stone 
 Рецензия Pitchfork Media

Альбомы Дэвида Боуи
Альбомы Columbia Records
Альбомы, спродюсированные Тони Висконти
Альбомы на английском языке